Бреаза има више значења:

 Бреаза
 Бреаза (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Бреаза (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Бреаза (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Бреаза (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Бреаза (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Бреаза, насеље у округу Прахова у Румунији
 Бреаза (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Бреаза (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Бреаза (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији
 Општина Бреаза (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији
 Општина Бреаза (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији